Борис Хавкин:
 Хавкин, Борис Владимирович — харьковский врач, переводчик и издатель медицинской литературы.
 Хавкин, Борис Львович — российский историк, переводчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета.